Kamenewo () ist der Name russischer Orte:

 Kamenewo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Kamenewo (Kamyschi), Dorf im Rajon Kursk (Kamyschinski selsowjet), Oblast Kursk
 Kamenewo (Winnikowo), Dorf im Rajon Kursk (Winnikowski selsowjet), Oblast Kursk
 Kamenewo (Liwny), Dorf im Rajon Liwny, Oblast Orjol
 Kamenewo (Mzensk), Dorf im Rajon Mzensk, Oblast Orjol
 Kamenewo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Kamenewo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir